В математике и теоретической физике, березиниан или супердетерминант является обобщением определителя на случай суперматриц. Назван в честь Феликса Березина. Березиниан играет роль, аналогичную определителю, когда рассматриваются изменения координат для интеграции на супермногообразии.

Определение 
Березиниан однозначно определяется двумя определяющими свойствами:
 
 
где str(X) обозначает суперслед от X. В отличие от классического определителя, березиниан определён только для обратимых суперматриц.

Свойства 
 Березиниан из X всегда является единицей кольца R0.
 
  где  обозначает супертранспозицию X.
 

Суперлинейная алгебра
Определители
Суперсимметрия